

Geografia 
Scozia
 Bowling – villaggio del Dunbartonshire Occidentale

Persone 
 Ann T. Bowling – genetista statunitense
 Frank Bowling – artista britannico naturalizzato guyanese
 Orbie Bowling – ex cestista statunitense

Televisione 
 La partita perfetta (Bowling) – episodio della seconda stagione della serie televisiva Malcolm 
 Bowling – episodio della seconda stagione della serie televisiva Zack e Cody al Grand Hotel

Altro 
 Bowling – sport competitivo